Giorgi Shashiashvili (Tbilisi, 1 de setembro de 1979) é um futebolista profissional da Geórgia, defensor, milita no Ergotelis.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Tiblíssi
Futebolistas da Geórgia
Futebolistas do SK Dinamo Tbilisi
Futebolistas do FC Alania Vladikavkaz
Futebolistas do Chernomorets Odessa
Futebolistas do SK Sturm Graz
Futebolistas do Ergotelis FC
Jogadores da Seleção Georgiana de Futebol